Бхававарман:

 Бхававарман I — король Ченлы (ок. 550—600).
 Бхававарман II — король Ченлы (? — 657)